Animismo e Espiritismo é um livro escrito pelo cientista e filósofo russo Alexandre Aksakof, publicado em 1890. Trata-se basicamente de uma compilação de artigos veiculados nos periódicos Rebus e Psychische Studien, dirigidos por Aksakof, em que ele estabelecia uma polêmica com o filósofo alemão Von Hartmann, discípulo de Schopenhauer, acerca da natureza dos fenômenos ditos espíritas.

Ver também
 Alexandre Aksakof
 Psychische Studien
 Fotografia espírita

Referências 

Livros espíritas
Filosofia